Wolfshof ist der Name von

 Wolfshof (Gemeinde Gars am Kamp), Ort und Katastralgemeinde von Gars am Kamp, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Wolfshof (Hainleite), Berg (422 m) in der Hainleite, Thüringen
 Wolfshof (Harzgerode), denkmalgeschütztes Gasthaus in Harzgerode in Sachsen-Anhalt 
 Wolfshof (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 zwischen 1939 und 1945 Name des Ortes Stienkow (Štěnkov) in Tschechien

Siehe auch:
 Wolfenhof